Площа Івана Франка (Київ)
 Площа Івана Франка (Львів)
 Площа Івана Франка (Ніжин)

Площі
Урбаноніми Івана Франка